УТТЗ 6241.02 «Горожанин» — низкопольный троллейбус большого класса, изготовленный Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Является электробусом с динамической подзарядкой, или троллейбусом с увеличенным автономный ходом (ТУАХ). Троллейбус выпускается с 2017 года по наше время.

Эксплуатация 

 Ростов-на-Дону — 15 единиц.
 Альметьевск — 10 единиц.
 Иваново — 5 единиц.
 Чебоксары — 4 единицы.
 Новокузнецк — 2 единицы

Примечания 

Троллейбусы УТТЗ